Ferécides es el nombre de:

 Ferécides de Siros, un filósofo griego presocrático.
 Ferécides de Leros, un mitógrafo y logógrafo griego.